Мария Тереза Аньези (итал. Maria Teresa Agnesi Pinottini; 17 октября 1720, Милан — 19 января 1795, там же) — итальянская пианистка и композитор. Младшая сестра знаменитой женщины-математика Марии Гаэтаны Аньези.

Биография 
Мария Тереза Аньези наиболее прославилась своими произведениями, хотя она также прекрасно играла на клавесине и пела. Большинство дошедших до нас произведений предназначены для исполнения на клавишных музыкальных инструментах, а также для голоса соло или с сопровождением.

Она родилась в Милане в аристократической семье Пьетро Аньези. Вместе со своей старшей и более знаменитой сестрой, Марией Гаэтаной, она рано получила образование. Мария Гаэтана была одаренным математиком, владела многими иностранными языками. В то время как она читала лекции, разъезжая по всей Европе, Мария Тереза выступала с концертами. Мария Тереза вышла замуж за Пьера Антонио Пинотти 13 июня 1752 года и поселилась с мужем в районе, где жили художники и интеллектуалы. Однако, в конце концов, семья разорилась, вскоре после чего умер Пинотти.

Карьера 
О Марии Терезе известно немного. Нет сведений о её образовании и учителях, а также почти нет точных данных  о времени написания её произведений. Многие из её сочинений были утеряны, хотя имеются сведения о том, что они когда-то существовали. Движение за права женщин было более распространено в Вене и Дрездене, чем в её родном Милане, так что Мария Тереза смогла сделать успешную карьеру и найти более благодарную публику в этих городах, чем у себя на родине в Милане.

Мария Тереза дала несколько знаменитых выступлений, возможно, самое знаменитое 16 июля 1739 года, когда её музыка произвела неизгладимое впечатление на известного французского путешественника Шарля де Броссе. И он не был одинок; граф Джероламо Риккати прислал ей хвалебные письма, в которых восхищался её произведениями и музыкальным талантом. Её театральный дебют так же стал известным событием. Это была пасторальная кантата Il Ristoro d'Arcadia, поставленная в Милане в Teatro Regio Ducal в 1739 году. В числе её покровителей были императрица Мария-Терезия и Мария-Антония Вальпурга, вдова курфюрста Саксонии, которая сама была талантливым композитором. Есть сведения, что императрица пела на одном из концертов Марии Терезы в 1747 году.

Наследие 
Сегодня музыка Аньези редко исполняется. Её клавишная музыка, часто технически трудная для исполнения, не всегда оригинальна. Музыка Аньези совершенствовалась на протяжении её музыкальной деятельности. Её ранние работы довольно просты, в то время как её поздние произведения отличаются большей виртуозностью, сложностью и мелодраматизмом.

Оперы и другие произведения

Драматические произведения (для оперы) 
 II Restauro di Arcadia (cant. pastorale, G. Riviera), Milan, Teatro Regio Ducal, 1747 (утеряно)
 La Sofonisba (dramma eroico, 3, G.F. Zanetti)
 Ciro in Armenia (dramma serio, 3, Agnesi), Milan, Teatro Regio Ducal, 26 Dec 1753, Act 3 frags.
 Il re pastore (dramma serio, 3, P. Metastasio), 1755
 La Insubria Consolata (Componimento drammatico, 2), Milan, 1766-Nitocri (dramma serio, 3, A. Zeno), Act 2 frags.
 Ulisse in Campania (serenata, 2)

Другие (для клавишных, малочисленных ансамблей и голоса) 
 12 arias
 Aria en Murki: Still, stille Mann!,
 4 concs. (F, F, F, D) (str pts missing in A-Wn, D-Dl), 1 cited in 1766 Breitkopf catalogue
 Sonata, G, cited in 1767 Breitkopf catalogue (1998)
 Sonata, F (1992)
 Allegro ou Presto
 Allemande militare & Menuetto grazioso, kbd (with special stops), ed. F. Brodszky, -Thesaurus Musicus, xvii (1962)
 Утеряно: conc., Eâ, hpd, cited in 1766 Breitkopf catalogue; sonata, G, kbd, cited in 1767—Breitkopf catalogue; Airs divers

Дискография 
 Hofkomponistinnen in Europa: Aus Boudoir und Gärten, Vol. 2
 Соната для Клавесина в соль мажоре
 Компакт-диск “Note Femminill” - Концерт

Пианисты Италии
Композиторы Италии
Академические музыканты Италии
Персоналии по алфавиту
Женщины-композиторы
Оперные композиторы
Женщины XVIII века